Gone in 60 Seconds ist der Titel mehrerer Filme

 Die Blechpiraten aus dem Jahr 1974
 Nur noch 60 Sekunden, Neuverfilmung des obigen aus dem Jahr 2000